Christ Church Cathedral ist der Name folgender anglikanischer Kathedralen:

in Australien:
 Christ Church Cathedral (Newcastle), Newcastle

auf den Falklandinseln:
 Christ Church Cathedral, Port Stanley

in Ghana:
 Christ Church Cathedral (Cape Coast)

in Großbritannien:
 The Cathedral of Christ Church in Canterbury, siehe Kathedrale von Canterbury
 Kathedrale von Oxford, Oxford

in Irland:
 Christ Church Cathedral (Dublin)
 Christ Church Cathedral (Waterford)

in Kanada:
 Christ Church Cathedral (Fredericton), New Brunswick
 Christ Church Cathedral (Kingston), Ontario
 Christ Church Cathedral (Montreal), Quebec
 Christ Church Cathedral (Ottawa), Ontario
 Christ Church Cathedral (Vancouver), British Columbia

in Neuseeland:
 ChristChurch Cathedral, Christchurch
 Christ Church Cathedral (Nelson), Nelson

in den Vereinigten Staaten:
 Christ Church Cathedral (New Orleans)
 Christ Church Cathedral (Cincinnati)
 Christ Church Cathedral (Connecticut)
 Christ Church Cathedral (Houston), Texas
 Christ Church Cathedral (Lexington), Kentucky 
 Christ Church Cathedral (Louisville), Kentucky
 Christ Church Cathedral (Nashville), Tennessee
 Christ Church Cathedral (Saint Louis), Missouri
 Christ Church Cathedral (Springfield), Massachusetts
 Christ Church Cathedral (Mobile), Alabama

im NRHP gelistete Objekte:
 Christ Church Cathedral (Indiana), NRHP-Nr. 73000035
 Christ Church Cathedral (Kentucky), NRHP-Nr. 73000807
 Christ Church Cathedral (Missouri), NRHP-Nr. 90000345